Et rekviem (oftest stavet Requiem) er en romersk-katolsk sjælemesse for de døde (missa pro defunctis).

Requiem kan også henvise til:

Kompositioner 
 Requiem (Mozart), Mozarts sidste komposition
 Requiem (Anna Akhmatova)
 Requiem (Berlioz)
 A German Requiem (Brahms)
 Requiem (Bruckner)
 Requiem (Cherubini)
 Requiem (Delius)
 Requiem (Duruflé)
 Requiem (Dvořák)
 Requiem (Fauré)
 Requiem (Forlivesi)
 Requiem (Michael Haydn)
 Requiem (Henze)
 Requiem (Jenkins)
 Requiem (Lloyd Webber)
 Requiem (Ockeghem)
 Requiem (Reger)
 Requiem (Rutter)
 Requiem (Verdi)
 Requiem (Weinberg)

Anden musik 
 Requiem (band)
 Requiem (The Autumn Offering-album)
 Requiem (Bathory-album)
 Requiem (Bracket-album), 2005
 Requiem (The Confession-album), 2007
 Requiem (Karl Jenkins-album), 2005
 Requiem (John 5-album)
 Requiem (The Getaway Plan-album), 2011
 Requiem (Killing Joke-album)
 Requiem (Verdena-album), 2007
 "Requiem" (Killing Joke-sang), 1980
 "Requiem" (London Boys-sang), 1988
 "Requiem", en sang med Jethro Tull fra albummet Minstrel in the Gallery
 "Requiem", en sang med Trivium fra albummet Ember to Inferno
 "Requiem", en sang med Cory Taylor fra Strait Up
 Requiem (Alma sang) – sang fremført af Alma

Film 
 Requiem (film fra 1991) – dansk kortfilm fra 1991 instrueret af Peter Flinth
 Requiem (film fra 2006) – tysk film fra 2006 instrueret af Hans-Christian Schmid
 Requiem for a Dream – amerikansk film fra 2000

Se også 
 Requiescat in pace, en gravskrift